Hidaka (em japonês: 日高 sol - alto) é o nome de diversos lugares no Japão:

 Lugares:
 Hidaka (Saitama) — cidade na prefeitura de Saitama
 Hidaka (Kochi) — vila na prefeitura de Kochi
 Hidaka (Hyogo) — cidade anterior na prefeitura de Hyōgo
 Hidaka (Wakayama) — cidade no distrito de Hidaka, na prefeitura de Wakayama
 Hidaka (Hokkaidō) — cidade na subprefeitura de Hidaka, Hokkaidō

 Divisões administrativas:
 Província de Hidaka — antiga província em Hokkaidō
 Distrito de Hidaka (Wakayama) — na prefeitura de Wakayama
 Distrito de Hidaka (Hokkaidō) — distrito na subprefeitura de Hidaka, Hokkaidō
 Subprefeitura de Hidaka — subprefeitura de Hokkaidō

 Geografia:
 Montanhas Hidaka — cordilheira de montanhas em Hokkaidō
 Passo de Hidaka — um passo nas Montanhas Hidaka

Hidaka é também um nome de família japonês. Pessoas com o sobrenome Hidaka incluem:
 Noriko Hidaka — dubladora de anime e cantora J-pop

Personagens fictícios com o nome incluem:
 Ken Hidaka — personagem do anime Weiss Kreuz
 Mamoru Hidaka — personagem de Creamy Mami, the Magic Angel
 Yuri Hidaka — personagem de Hikaru no Go

Desambiguação
Desambiguações de topônimos